Slavgorod může být:

 Slavgorod – město v Altajském kraji v Ruské federaci
 Slaŭharad – město v Bělorusku rusky nazývané Slavgorod
 Slavhorod – sídlo městského typu v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině rusky nazývané Slavgorod